Die NB I. Szabó László csoport 2005/06 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2005/06.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 16. und 30. Oktober, 13. und 27. November, 4. Dezember 2005, 22. Januar, 12. und 26. Februar, 19. März sowie 9. und 23. April 2006. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Um den Titel lieferten sich der Titelverteidiger Csuti Antal SK Zalaegerszeg und Nagykanizsa TSK einen Zweikampf. Zwar hatte Zalaegerszeg bereits in der vierten Runde seinen Rivalen bezwungen, Nagykanizsa konnte aber vor der letzten Runde gleichziehen. In der letzten Runde erreichte Zalaegerszeg einen halben Punkt mehr und gewann damit den fünften Titel in Folge.
Aus der NB I/B. waren Láng Vasas Sportkör und Tabáni Spartacus Sportegyesület aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesülete absteigen musste. Aus sportlicher Sicht wäre Szombathelyi MÁV Haladás VSE der zweite Absteiger gewesen, der Rückzug von Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete ermöglichte ihnen jedoch noch den Klassenerhalt. Außerdem zog auch Láng Vasas Sportkör seine Mannschaft zurück, so dass zur Saison 2006/07 ausnahmsweise drei Mannschaften aus der NB I/B. aufstiegen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2005
Schachveranstaltung 2006